Gruža peut désigner :
 la Gruža, une rivière de Serbie ;
 Gruža, un village de Serbie situé dans la municipalité de Knić, district de Šumadija.
 Le lac Gruža est un lac artificiel de Serbie.
 La Gruža est une région de Serbie.